Condado de Crook é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Crook (Oregon)
 Condado de Crook (Wyoming)

Desambiguações de topônimos